Stefan Hallberg ist der Name folgender Personen:

* Stefan Hallberg (Sänger) (* 1948), deutscher Schlagersänger, Musiker und Buchautor
 Stefan Hallberg (Schiedsrichter) (* 1981), schwedischer Fußballschiedsrichterassistent